ХПК () — финский хоккейный клуб из Хямеэнлинны.

Достижения 
Liiga

 Золото: 2 (2006, 2019)
 Серебро: 3 (1952, 1993, 2010)
 Бронза: 9 (1954, 1991, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007)

Кубок европейских чемпионов

 Серебро: 2007

Текущий состав 

Хоккейные клубы Финляндии
Хоккей